En Pologne, dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Manasterz, village du powiat de Przeworsk.
 Manasterz, village du powiat de Jarosław.